Di seguito una lista di asteroidi dal numero 479001 al 480000 con data di scoperta e scopritore.

479001-479100 

|-
|479001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479002 - ||  ||  || WISE
|-
|479003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479004 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|479005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479009 - ||  ||  || WISE
|-
|479010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479011 - ||  ||  || WISE
|-
|479012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479016 - ||  ||  || CSS
|-
|479017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479019 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|479020 - ||  ||  || CSS
|-
|479021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479024 - ||  ||  || WISE
|-
|479025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479026 - ||  ||  || WISE
|-
|479027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479037 - ||  ||  || WISE
|-
|479038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479052 - ||  ||  || LONEOS
|-
|479053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479064 - ||  ||  || CSS
|-
|479065 - ||  ||  || CSS
|-
|479066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479069 - ||  ||  || CINEOS
|-
|479070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479074 - ||  ||  || CSS
|-
|479075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479076 - ||  ||  || CSS
|-
|479077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479078 - ||  ||  || CSS
|-
|479079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479081 - ||  ||  || WISE
|-
|479082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479085 - ||  ||  || CSS
|-
|479086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

479101-479200 

|-
|479101 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|479102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479105 - ||  ||  || CSS
|-
|479106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479107 - ||  ||  || CSS
|-
|479108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479113 - ||  ||  || CSS
|-
|479114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479124 - ||  ||  || WISE
|-
|479125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479126 - ||  ||  || WISE
|-
|479127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479145 - ||  ||  || LONEOS
|-
|479146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479158 - ||  ||  || CSS
|-
|479159 - ||  ||  || WISE
|-
|479160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479165 - ||  ||  || WISE
|-
|479166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479167 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|479168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479169 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|479170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479173 - ||  ||  || CSS
|-
|479174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479178 - ||  ||  || CINEOS
|-
|479179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479181 - ||  ||  || CSS
|-
|479182 - ||  ||  || WISE
|-
|479183 - ||  ||  || WISE
|-
|479184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479188 - ||  ||  || ODAS
|-
|479189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

479201-479300 

|-
|479201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479209 - ||  ||  || WISE
|-
|479210 - ||  ||  || CSS
|-
|479211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479216 - ||  ||  || CSS
|-
|479217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479220 - ||  ||  || CSS
|-
|479221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479225 - ||  ||  || CSS
|-
|479226 - ||  ||  || CSS
|-
|479227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479238 - ||  ||  || WISE
|-
|479239 - ||  ||  || WISE
|-
|479240 - ||  ||  || WISE
|-
|479241 - ||  ||  || CSS
|-
|479242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479245 - ||  ||  || WISE
|-
|479246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479249 - ||  ||  || WISE
|-
|479250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479256 - ||  ||  || WISE
|-
|479257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479265 - ||  ||  || CSS
|-
|479266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479274 - ||  ||  || CSS
|-
|479275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479277 - ||  ||  || CSS
|-
|479278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479279 - ||  ||  || CSS
|-
|479280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479281 - ||  ||  || CSS
|-
|479282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479295 - ||  ||  || CSS
|-
|479296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

479301-479400 

|-
|479301 - ||  ||  || CINEOS
|-
|479302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479313 - ||  ||  || CSS
|-
|479314 - ||  ||  || CSS
|-
|479315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479318 - ||  ||  || CSS
|-
|479319 - ||  ||  || CSS
|-
|479320 - ||  ||  || CSS
|-
|479321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479325 - ||  ||  || CSS
|-
|479326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479332 - ||  ||  || CSS
|-
|479333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479345 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|479346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479348 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|479349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479357 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|479358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479389 - ||  ||  || WISE
|-
|479390 - ||  ||  || WISE
|-
|479391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479395 - ||  ||  || CSS
|-
|479396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

479401-479500 

|-
|479401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479407 - ||  ||  || CSS
|-
|479408 - ||  ||  || CINEOS
|-
|479409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479415 - ||  ||  || WISE
|-
|479416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479439 - ||  ||  || CSS
|-
|479440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479451 - ||  ||  || WISE
|-
|479452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479469 - ||  ||  || WISE
|-
|479470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479479 - ||  ||  || WISE
|-
|479480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479481 - ||  ||  || CSS
|-
|479482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479486 - ||  ||  || WISE
|-
|479487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

479501-479600 

|-
|479501 - ||  ||  || CSS
|-
|479502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479512 - ||  ||  || CSS
|-
|479513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479533 - ||  ||  || CSS
|-
|479534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479549 - ||  ||  || CSS
|-
|479550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479553 Garyzema ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479555 - ||  ||  || CSS
|-
|479556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479559 - ||  ||  || ODAS
|-
|479560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479563 - ||  ||  || WISE
|-
|479564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479568 - ||  ||  || CSS
|-
|479569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479571 - ||  ||  || WISE
|-
|479572 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|479573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479590 - ||  ||  || WISE
|-
|479591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479594 - ||  ||  || WISE
|-
|479595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479600 - ||  ||  || CSS
|-
|}

479601-479700 

|-
|479601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479603 - ||  ||  || WISE
|-
|479604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479605 - ||  ||  || CSS
|-
|479606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479610 - ||  ||  || CSS
|-
|479611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479628 - ||  ||  || CSS
|-
|479629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479642 - ||  ||  || WISE
|-
|479643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479649 - ||  ||  || CSS
|-
|479650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479654 - ||  ||  || CSS
|-
|479655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479670 - ||  ||  || LONEOS
|-
|479671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479695 - ||  ||  || CSS
|-
|479696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

479701-479800 

|-
|479701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479705 - ||  ||  || CSS
|-
|479706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479710 - ||  ||  || WISE
|-
|479711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479743 - ||  ||  || WISE
|-
|479744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479762 - ||  ||  || LONEOS
|-
|479763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479778 - ||  ||  || WISE
|-
|479779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479784 - ||  ||  || WISE
|-
|479785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479788 - ||  ||  || CSS
|-
|479789 - ||  ||  || CINEOS
|-
|479790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479791 - ||  ||  || WISE
|-
|479792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

479801-479900 

|-
|479801 - ||  ||  || LONEOS
|-
|479802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479808 - ||  ||  || WISE
|-
|479809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479810 - ||  ||  || WISE
|-
|479811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479812 - ||  ||  || CSS
|-
|479813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479825 - ||  ||  || CSS
|-
|479826 - ||  ||  || CSS
|-
|479827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479830 - ||  ||  || WISE
|-
|479831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479847 - ||  ||  || CSS
|-
|479848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479859 - ||  ||  || CSS
|-
|479860 - ||  ||  || CSS
|-
|479861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|479874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479875 - ||  ||  || LONEOS
|-
|479876 - ||  ||  || CSS
|-
|479877 - ||  ||  || LONEOS
|-
|479878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479881 - ||  ||  || WISE
|-
|479882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479890 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|479891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479895 - ||  ||  || CSS
|-
|479896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479898 - ||  ||  || WISE
|-
|479899 - ||  ||  || CSS
|-
|479900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

479901-480000 

|-
|479901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479909 - ||  ||  || CSS
|-
|479910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479915 - ||  ||  || CSS
|-
|479916 - ||  ||  || WISE
|-
|479917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479931 - ||  ||  || CSS
|-
|479932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479939 - ||  ||  || LONEOS
|-
|479940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479945 - ||  ||  || CSS
|-
|479946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479947 - ||  ||  || WISE
|-
|479948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479955 - ||  ||  || CSS
|-
|479956 - ||  ||  || WISE
|-
|479957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479962 - ||  ||  || WISE
|-
|479963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479964 - ||  ||  || CSS
|-
|479965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479975 - ||  ||  || CSS
|-
|479976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479979 - ||  ||  || WISE
|-
|479980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479987 - ||  ||  || CSS
|-
|479988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|479998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480000 - ||  ||  || CSS
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0479001